Todmann ist der Familienname folgender Personen:
 Mario Todman (* 1974), britischer Leichtathlet
 Terence Todman (1926–2014), US-amerikanischer Diplomat
 Willis Todman (* 1966), britischer Leichtathlet